Павле Кович (Љубљана, 31. јануар 1899 — Љубљана, 26. јул 1975) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Клетар
|-
| 1953. || Весна || Јелен
|-
| 1955. || Ханка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || Амандус || Јаки свештеник
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани
Рођени 1899.
Умрли 1975.